Андрей Дмитриевич Минаков () — российский пловец, специализирующийся в плавании баттерфляем и вольным стилем. Мастер спорта России международного класса. Трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, чемпион и призер чемпионата Европы, шестикратный победитель и серебряный призёр III летних юношеских Олимпийских игр, действующий рекордсмен России в плавании на 100 метров баттерфляем (50,83).

Биография 
В детстве помимо плавания серьёзно занимался горнолыжным спортом, в 9 лет получив второй взрослый разряд. Однако его первый тренер, А. Н. Капралов, убедил выбрать плавание, разглядев в нём потенциал. Из-за недостаточных возможностей для тренировок и реализации своего таланта пловец в 2013 году перешёл из спортшколы «Комета» к В. М. Луговкину. Под руководством нового наставника юный спортсмен определился со своей специализацией — плавание баттерфляем. В 2015 году Андрей одержал свою первую победу в карьере, выиграв соревнования «Весёлый дельфин». С 2017 года тренером спортсмена является Н. В. Луговкин.

В 2017 году стал одним из открытий сезона: на первенстве России в Саранске представитель Санкт-Петербурга выиграл шесть золотых медалей, две из которых в личных видах программы (100 м вольным стилем и баттерфляем). На следующем крупном старте — Европейском юношеском олимпийском фестивале — одержал победы в шести дисциплинах. Благодаря успешным выступлениям был включён в состав сборной России на первенство мира, которое состоялось в Индианаполисе (США). На юниорском чемпионате планеты россиянин также отличился: в активе 15-летнего пловца три медали — бронза на стометровке баттерфляем, серебро на дистанции вдвое короче и золото в комбинированной эстафете.

В следующем сезоне результаты петербуржца продолжили расти: на первенстве Европы среди юниоров выиграл пять золотых и две серебряные награды. Представлял сборную России на III юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, на которых выступил триумфально, завоевав шесть золотых медалей (три из них в личных заплывах — 50 и 100 м баттерфляем, а также стометровка вольным стилем) и одно серебро, что позволило ему стать наряду с товарищем по команде Климентом Колесниковым самым титулованным спортсменом соревнований. Среди результатов особо выделяется победа на дистанции 100 метров баттерфляем, на которой он обыграл чемпиона Европы венгра Криштофа Милака и установил новый рекорд страны — 51,12 с.

В 2019 году впервые выиграл взрослый чемпионат России на своей коронной дистанции и отобрался на чемпионат мира. На главном старте сезона стал серебряным призёром соревнований, выступив в предварительном заплыве «кролевой» эстафеты 4×100 метров. Несколько дней спустя Андрей обновил рекорд России на дистанции 100 м баттерфляем, став первым россиянином, которому удалось выплыть из 51 секунды (50,94). В финальном заплыве 17-летний россиянин вновь побил своё высшее достижение (50,83) и стал серебряным призёром на своей коронной дистанции, уступив только рекордсмену мира американцу Калебу Дресселу. На следующий день Андрей выиграл свою третью награду чемпионата мира, став бронзовым медалистом в комбинированной эстафете 4×100 м.

В мае 2021 года на чемпионате Европы, который состоялся в Будапеште, Андрей в эстафете 4х100 метров в/с стал чемпионом Европы. На дистанции 100 метров вольным стилем завоевал бронзовую медаль, проплыв в финале за 47,74 секунды.

Личные рекорды

Длинная вода (50 м)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Всероссийской федерации плавания
 Сайт Андрея Минакова

Пловцы России
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года